

Sostantivo

Musica 
Provocazione – brano musicale tratto da La gabbia – The Trap (Original Motion Picture Soundtrack) di Ennio Morricone, colonna sonora del film La gabbia

Film 
Provocazione (titolo originale: No es nada, mamá, sólo un juego) – film 1974 (Spagna/Venezuela), di José María Forqué, con David Hemmings, Alida Valli, Francisco Rabal, Galeazzo Benti
Provocazione – film 1988  (Italia), di Piero Vivarelli con Moana Pozzi e Marino Masè
Provocazione – film 1995 (Italia), di Joe D'Amato, con Erika Saffo Savastani, Gianni De Martiis, Fabrizia Flanders